е злодейска кеч формация, участваща в WWE, включваща Ей Джей Стайлс, Карл Андерсън, и Люк Галоус. Триото оригинално дебютира на 2 май 2016, в епизод на Първична сила, но направиха техния официален телевизионен дебют като „Клубът“ на 9 май 2016.

Групата черпи вдъхновение от друга професионална кеч група, работеща главно в Японската компания New Japan Pro Wrestling (NJPW) и Американската компания Ring of Honor (ROH), позната като „Клуб Куршум“, в която Стайлс, Андерсън и Галоус бяха бивши членове (където Стайлс и Андерсън също бяха бивши лидери), преди тримата да напуснат NJPW и ROH през 2016 за WWE; Стайлс през януари, а Андерсън и Галоус през април.

История

Формация 

Люк Галоус се би за WWE преди 2016, играейки разни герои: Имитаторът на Кейн, Фестъс, и Люк Галоус като част от Стрейт Едж Обществото преди да бъде освободен от WWE през 2010.

През януари 2016 на WWE.com е обявено, че Ей Джей Стайлс, Карл Андерсън и Док Галоус са разговаряли за дебют/завръщане в WWE, напускайки NJPW. След седмици спекулации, на 20 януари 2016, беше потвърдено, че Стайлс е подписал с WWE. След като не е бил в телевизията на WWE откакто неговия мач на Метал през 2002, Стайлс направи своя официален дебют в WWE на 24 януари 2016 на pay-per-view турнира Кралски грохот по време на Кралското меле за Световната титла в тежка категория на WWE, включвайки се под номер три, получавайки шумни овации. На 11 април 2016, в епизод на Първична сила, Андерсън и Галоус (който се върна със своето старо име Люк Галоус) направиха дебюта си WWE, атакувайки Братя Усо (Джими и Джей Усо).

Вражда с Кръвните роднини (2016) 

На следваща седмица на Първична сила WWE започна да събира Андерсън и Галоус със Стайлс, когато, след като го срещнаха в интервю зад кулисите, Андерсън и Галоус атакуваха неговия опонент на Разплата Роуман Рейнс на ринга, с което Стайлс не изглеждаше доволен от атаката. Anderson and Gallows wrestled their first WWE match on the April 25 Raw, defeating The Usos. През следващите седмици Андерсън и Галоус продължаваха да се опитват да се съберат със Стайлс, докато имаха няколко мача срещу Усо и Рейнс, включително и на Разплата, където двамата не успяха да помогнат на Стайлс да спечели Световната титла в тежка категория на WWE от Рейнс.

Това доведе до вражда между триото на Андерсън, Галоус и Стайлс и триото на Рейнс и Усо; след като триото на Стайлс победи триото на Рейнс на 2 май на Първична сила, Андерсън и Галоус искаха Стайлс да удари Рейнс със стол, но Стайлс отказа, след което Усо атакуваха Стайлс зад гърба със стол, Стайлс си отмъсти със стола, но веднага след това Рейнс показа своето надмощие, като направи бомба на Стайлс през коментаторската маса. В същата седмица на Разбиване, двете триота поучиха реванш, където Рейнс тушира Андерсън в първата му загуба за WWE. На следваща вечер на Първична сила, където Андерсън, Галоус и Стайлс се нарекоха „Клубът“, Рейнс и Усо ги победиха в елиминационен отборен мач между шестима: Джей Усо, след това Андерсън, Джими Усо и Галоус бяха туширани, и накрая Стайлс беше дисквалифициран когато Андерсън се намеси за да попречи на Рейнс да направи отново своята бомба на масата на Стайлс. На 12 май на Разбиване, Усо победиха Андерсън и Галоус чрез дисквалификация, но Андерсън и Галоус имаха надмощие в побоя след мача, в който нито Рейнс, нито Стайлс се появиха да помогнат. На 16 май 2016, WWE кръсти триото на Рейнс и Усо като „Кръвните роднини“; докато на Първична сила в същия ден, Усо победиха Андерсън и Галоус чрез туш. На Екстремни правила, Галоус и Андерсън победиха Усо в торнадо отборен мач, като същевременно Стайлс загуби от Рейнс в мач с Екстремни правила. На следващата седмица на Първична сила, Стйлс каза на Галоус и Андерсън, че трябва пътищата им да се разделят и да останат приятели, но Андерсън и Галоус отказаха и прекратиха приятелството си със Стайлс.

Вражда с Джон Сина и Нов Ден (2016 г.) 
На 30 май, Паметния ден в епизод на Първична сила, Джон Сина се завърна от травмата си, и беше прекъснат от Стайлс, който го приветства обратно, но бяха прекъснати от Галоус и Андерсън, който съобщиха, че ще ги пребият. Щом Галоус и Андерсън стигнаха до ринга, Стайлс стана зъл и триото повалиха Сина на земята, докато Стайлс го атакуваше брутално няколко пъти, съединявайки Клубът. Това доведе до мач между Стайлс и Сина на Договорът в куфарчето, докато Галоус и Андерсън се насочиха към Отборните титли на WWE. На събитието, Галоус и Андерсън не успяха да спечелят Отборните титли на WWE срещу Нов Ден, Злодевилите и Ензо и Кас, но Стайлс победи Сина в индивидуален мач, когато Андерсън и Галоус атакуваха Сина, докато съдията беше повален, позволявайки на Стайлс да тушира Сина за победа.

В кеча 

 Двойни финални ходове
 Андесън и Галоус
 Magic Killer (Aided snap swinging neckbreaker)
 Двойни ключови ходове
 Андерсън и Галоус
 Boot of Doom (Fireman's carry lift от Галоус, последван от running single leg front dropkick в главата на опонента от Андесън и fireman's carry flapjack от Галоус)
 Финални ходове на Андерсън
 Rocket Kick (Running single leg front dropkick)
 Финални ходове на Галоус
 Gallows Pole (Задушаващо тръшване)
 Финални ходове на Стайлс
 Calf Crusher (Calf slicer)
 Phenomenal Forearm (Springboard forearm smash)
 Styles Clash (Belly-to-back inverted mat slam, понякога от второто въже)
 Входни песни
 Phenomenal на CFO$ (Ей Джей Стайлс) (от 2 май 2016 г.)
 Omen in the Sky на CFO$ (Андерсън и Галоус) (от 11 април 2016 г.)

Вижте също 
 Карл Андерсън и Галоус

Източници 

Кеч отбори и групи